Город Лиски —  муниципальное образование со статусом городского поселения в Лискинском районе Воронежской области России.

Административный центр — город Лиски. Площадь городского поселения — 63,56 км².

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 2 населённых пункта:
 город Лиски,
 хутор Калач.

Примечания 

Муниципальные образования Лискинского района
Городские поселения Воронежской области